Gelasius oder Gelasios ist der Name folgender Personen:

 Gelasius (Vergolder), römischer Vergolder im 3. Jahrhundert
 Gelasius von Caesarea († 395), Bischof von Caesarea Maritima
 Gelasios von Kyzikos (um 480), spätantiker Kirchenhistoriker
 Gelasius I., Papst von 492 bis 496
 Gelasius II., Papst von 1118 bis 1119
 Gelasius von Armagh (1137–1174), Erzbischof 
 Gelasius von Cilia (1654–1721), Augustiner-Chorherr im Chorherrenstift St. Mang in Stadtamhof

Siehe auch:
 Glassius